Le GAZ-24-02 était un break commercial produit par GAZ de 1972 à 1977.Le véhicule a remplacé le GAZ-M22, mais GAZ avait cessé de produire des breaks commerciaux de 1969 à 1972, lorsque le nouveau GAZ-24-02 est arrivé. Après l'arrêt du GAZ-24-02, GAZ n'a produit de break commercial qu'en 2004, lorsque le GAZ-31105B est arrivé, qui était une version commerciale du GAZ-31105.

Histoire 
Après l'arrêt du break commercial GAZ-M22, GAZ a quitté le secteur du marché de la livraison de berlines jusqu'en 1972, lorsque le GAZ-24-02 a été lancé, qui était une version break commercial de la voiture de tourisme GAZ-24. Certains de ces véhicules étaient également utilisés par l'Armée rouge. Quelques mois après sa sortie, environ 5 000 unités ont été produites et vendues et le véhicule a également été exporté vers la Roumanie, l'Arménie, Chypre, la Bulgarie et Cuba.

En 1977, le véhicule a été abandonné car le marché de la livraison de berlines n'était pas très rentable pour l'entreprise. Ils reviendraient sur ce marché en 2004 avec le GAZ-31105B et commercialisés comme une fourgonnette dérivée de voitures, car ces véhicules étaient assez rentables en Europe. Ces véhicules ont également été convertis en voitures de tourisme par divers carrossiers et ils étaient très populaires.

Liens externes 
 GAZ-2-24
 About GAZ-24 Volga

24-02 Volga
Automobile des années 1970
Break
Véhicule utilitaire